Шмідт Антон — корабельний майстер XVII століття. Пращур українських військово-морських діячів Щмідтів, серед яких лейтенант Шмідт.
 Шмідт Петро Миколайович (1764-1843) — служив в Миколаївському адміралтействі. Батько капітана 1-го рангу Петра Петровича Шмідта.
 Шмідт Петро Петрович (ст.) — капітан 1-го рангу. Батько адмірала Володимира Петровича Шмідта і контр-адмірала Петра Петровича Шмідта.
 Шмідт Володимир Петрович (1827-1909) — адмірал, учасник Кримської війни. Син капітана 1-го рангу Петра Петровича Шмідта, брат контр-адмірала Петра Петровича Шмідта.
 Шмідт Петро Петрович (1828–1888) — військово-морський діяч, контр-адмірал, учасник Кримської війни, герой оборони Севастополя, начальник міста та порту Бердянськ. Брат адмірала В. П. Шмідта.
 Шмідт Петро Петрович (1867–1906) — лейтенант Чорноморського флоту, російський революціонер, демократ, один з керівників Севастопольського повстання та заколоту на крейсері «Очаків». Син контр-адмірала П. П. Шмідта.
 Шмідт Петро Петрович (1869–1938) — російський та латвійський маньчжурознавець, синолог, лінгвіст, етнограф.
Багатозначні терміни